Tewahedo se poate referi la:

 Biserica Ortodoxă Etiopiană
 Biserica Ortodoxă din Eritreea